Gary Lineker (1960) – allenatore di calcio, conduttore televisivo ed ex calciatore inglese
 John Lineker, propr. John Lineker dos Santos de Paula (1990) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Matt Lineker, propr. Matthew Steven Lineker (1985) – giocatore di cricket inglese